Кубок Інтертото 1994 () — 34-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 40 клубів з 13 країн, що були поділені на 8 груп по п'ять клубів у кожній і грали в одне коло — по дві гри вдома і в гостях. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру став шведський AIK, який набрав 8 очок.

Це був останній розіграш самостійного турніру, з наступного року управління турніром було передано УЄФА, і турнір став кваліфікацією до Кубка УЄФА.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Матч 1-го туру «Тіроль» – «Спарта» був перерваний на 25-й хвилині за рахунку 0:0 через дощ і потім не відновлений.

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1994—1995
 Кубок володарів кубків 1994—1995
 Кубок УЄФА 1994—1995

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1994 у футболі